Karl Höger ist der Name folgender Personen:

* Karl Höger (Politiker) (1847–1913), österreichischer Politiker
 Karl Höger (Fußballspieler) (1897–1975), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Karlheinz Höger (1922–2009), deutscher Fußballspieler